Buz (Albanië), gemeente in het Albanees district Tepelenë
Buz (persoon), persoon uit de Bijbel
Zie ook:
Buzz (doorverwijspagina)